Real Sociedad de Fútbol este un club de fotbal din San Sebastián, Spania, care evoluează în Primera División.

Record european

Notes
 1R: First round
 2R: Second round
 3R: Third round
 3Q: Third qualifying round
 PO: Play-off round

Titluri 
 La Liga
 Campioni (2): 1980-81, 1981-82
 Vice-campioni (3): 1979-80, 1987-88, 2002-03

 Copa del Rey 
 Campioni (2): 1908-09, 1986-87.
 Vice-campioni (5): 1909-10, 1912-13, 1927-28, 1950-51, 1987-88

 Supercopa de España 
 Campioni (1): 1982

 Segunda División
 Campioni (3): 1948-49, 1966-67, 2009-10
 Vice-campioni (2): 1940-41, 1942-43

Lotul actual

Istorie pe sezoane 

 Ca Real Sociedad de Fútbol

 64 sezoane în La Liga
 16 sezoane în Segunda División

Note

Legături externe 
 Site oficial

Fondări în 1909
Cluburi spaniole de fotbal